El Rancho puede hacer referencia a:

 El Rancho, un barrio de la ciudad de Oviedo (España).
 El Rancho, un lugar designado por el censo en el estado de California (Estados Unidos).
 El Rancho, un distrito escolar en el estado anterior.
 El Rancho, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 El Rancho, una aldea en el departamento de Cortés (Honduras).
 El Rancho, una aldea en el departamento de El Progreso (Guatemala).